Osiedle Przyjaźni w Lesznie
 Osiedle Przyjaźni w Poznaniu
 Osiedle Przyjaźni w Wejherowie
 Osiedle Przyjaźni w Wodzisławiu Śląskim
 Osiedle Przyjaźni w Zielonej Górze

Zobacz też:
 Osiedle Przyjaźń

Przyjaźni